1902 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два — может означать:

 1902 — натуральное число между 1901 и 1903.
 1902 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1902 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1902 год в литературе

В искусстве 
 1902 год в кино
 1902 год в театре

В музыке 
 1902 год в музыке

В науке 
 1902 год в науке

На транспорте 
 1902 год в истории общественного транспорта